Влади́мир Ване́ев:
 Ванеев, Владимир Борисович (род. 1957) — оперный певец, народный артист России (2008).
 Ванеев, Владимир Григорьевич (1896—1941) — советский государственный и партийный деятель.
 Ванеев, Владимир Дмитриевич (1930—2015) — известный осетинский драматург, публицист, кандидат филологических наук.